Дамиан Пётр Юханссон (; ) — шведский футболист, защитник клуба «Юргорден».

Клубная карьера 
Футболом начал заниматься в клубе «Скуруп» в шестилетнем возрасте. В 2010 году присоединился к молодёжной команде «Мальмё», с которой в через два года выиграл юношеский чемпионат Швеции. 10 июля 2014 года подписал с клубом первый контракт, а через два дня дебютировал в его составе в чемпионате Швеции, выйдя на поле на 83-й минуте встречи с «Отвидабергом» вместо оформившего хет-трик Эмиля Форсберга. В марте 2015 года на правах аренды отправился в «Энгельхольм», а вторую половину 2016 года провёл в «Эстерсунде».

В январе 2017 года подписал трёхлетний контракт с «Ефле», в составе которого принял участие в 62 матчах во всех турнирах и забил девять мячей. В декабре 2018 года подписал также трёхлетнее соглашение с «Кальмаром», выступающим в Алльсвенскане. Провёл в составе «красных» три полных сезона, в одном из которых с четырьмя мячами становился лучшим бомбардиром команды.

29 декабря 2021 года стал игроком «Юргордена», подписав с ним контракт, рассчитанный на четыре года. Первую игру в составе столичного клуба провёл 21 февраля 2022 года в групповом этапе кубка страны против «Браге». 4 апреля в игре первого тура с «Дегерфорсом» дебютировал за основной состав команды в чемпионате Швеции, получив на 30-й минуте жёлтую карточку.

Достижения 
Мальмё:
 Чемпион Швеции: 2014
 Обладатель Кубка Швеции: 2015/16

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Юргорден»

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Мальмё»
Игроки ФК «Энгельхольм»
Игроки ФК «Эстерсунд»
Игроки ФК «Ефле»
Игроки ФК «Кальмар»
Игроки ФК «Юргорден»